Pjacolo ima više značenja:
 Pjacolo (Alesandrija)
 Pjacolo (Bergamo)
 Pjacolo (Komo)